Paiva ist der Familienname folgender Personen:

 Artur de Paiva (1856–1900), portugiesischer Militär in Angola
 Brittni Paiva (* 1988), US-amerikanische Musikerin
 Carlos Paiva (* 1940), argentinischer Tangosänger und Schauspieler
 Christian Paiva (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Diogo de Paiva de Andrade (1528–1575), portugiesischer römisch-katholischer Theologe
 Diogo de Paiva de Andrade der Jüngere (1586–1660), portugiesischer Dichter und Dramatiker
 Félix Paiva (1877–1965), paraguayischer Politiker
 Heliodoro de Paiva († 1552), portugiesischer Komponist, Philosoph und Theologe
 Henrique Mitchell de Paiva Couceiro (1861–1944), portugiesischer Soldat, Kolonialgouverneur und Monarchist
 João Paiva (* 1983), portugiesischer Fußballspieler
 John Paiva (* 1943), US-amerikanischer Musiker
 Jorge de Paiva (1887–1937), portugiesischer Fechter

 Leandro Paiva (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Mário Sérgio Pontes de Paiva (1950–2016), brasilianischer Fußballspieler
 Nestor Paiva (1905–1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Osires de Paiva (* 1952), brasilianischer Fußballspieler
 Rudi Paiva, uruguayischer Politiker
 Santiago Paiva (* 1999), uruguayischer Fußballspieler

Paiva steht zudem für:

 Paiva (Fluss), ein Fluss in Portugal
 Paiva (Minas Gerais), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 La Païva bzw. Marquise de Païva: Pseudonym von Pauline Henckel von Donnersmarck (1819–1884)